Mamadou Diouf ist der Name folgender Personen:

*Mamadou Diouf (Historiker) (* 1952), senegalesisch-amerikanischer Historiker
Mamadou Diouf (Musiker) (* 1963), senegalesisch-polnischer Musiker